On parle de dilatation sexuelle dans certaines pratiques sexuelles apparentées au BDSM. Il s'agit de jeux destinés à assouvir certains fantasmes de pénétrations hors norme. 

Toutes sortes d'objets sont ainsi introduits dans l'anus. L'objectif des adeptes de la dilatation est d'obtenir une augmentation de la souplesse des orifices — vagin ou anus — et d'obtenir des insertions d'objet de plus en plus gros comme des fruits ronds, des ballons, des bouteilles, le bras dans le fist-fucking

Risques 
Ces pratiques peuvent se révéler dangereuses et imposent une bonne connaissance de l'anatomie et des capacités du pratiquant. Plusieurs adeptes de cette pratique se retrouvent admis aux urgences médicales. Plusieurs cas de morts consécutives à l'insertion d'objets dans l'anus sont décrits. L'extirpation de l'objet introduit peut se révéler difficile et hasardeuse. Le plus souvent, l'intervention se fait sous anesthésie locale. Des opérations de restauration chirurgicale de la fonction anale sont nécessaires si une perforation du côlon est présente.

Notes et références

Article connexe 
 Goatse.cx

BDSM